Мати́льда Миха́йловна Булга́кова  (13 февраля 1919, Москва — 10 июня 1998, Москва) — художница и педагог.

Биография 
Родилась 13 февраля 1919 года, в семье поэта и драматурга Михаила Петровича Гальперина (1882—1944) и Александры Борисовны Гальпериной (1894—1956).

По окончании средней школы училась в Центральной студии изобразительных искусств ВЦСПС.

В 1938 поступила в Московский Художественный институт им. В. И. Сурикова. В 1941 году вышла замуж за художника Василия Булгакова. В этом же году в их семье родилась дочь Татьяна. Во время Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, работала воспитателем Караидельского детского дома (Башкортостан).

В 1946 году, М. Булгакова становится членом Московского Товарищества Художников.

С 1947 года продолжила прерванные войной занятия в институте им. В. И. Сурикова и окончила его в 1949 году. Её учителями были И. Э. Грабарь, А. А. Осмёркин, М. П. Бобышов, М. И. Курилко.

В 1950 году была принята в члены МОСХа.

С 1962—1986 год работала педагогом живописи в Московском академическом художественном училище памяти 1905 года. За годы работы в училище воспитала множество талантливых художников.

Умерла Матильда Михайловна 10 июня 1998 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Муж — Василий Иванович Булгаков (1917—1970), художник, дочери — Татьяна Васильевна Рыхлова-Правдина (1941—2002), журналистка, и Ольга Васильевна Булгакова (род. 1951), художница.
 Двоюродный брат — Евгений Яковлевич Улицкий (1916—?), учёный в области сельскохозяйственной технологии, доктор технических наук, отец писательницы Людмилы Улицкой.

Примечания

Литература

Избранные каталоги выставок 
 Выставка живописи группы московских художников. Москва, 1954, с. 4
 Весенняя выставка МОССХ. Москва, 1955, с. 13
 Выставка живописи и графики московских художников, Москва, 1956, с. 9
 Выставка «Москва социалистическая в произведениях московских художников». Москва, 1957, с. 22
 Выставка произведений женщин-художников г. Москвы к 50-летию Международного женского дня. Москва, 1960, с.8
 Выставка произведений московских художников. Москва, 1961, с. 7
 Выставка живописи и скульптуры московских художников. Москва, 1962, с. 5
 Выставка работ художников В. С. Бибикова, М. М. Булгаковой, И. Н. Поповой, З. О. Правдиной, Е. М. Родионовой. Москва, 1963, с. 2
 Выставка живописи московских художников к XXIII съезду КПСС. Москва, 1966, с. 5, илл.
 Выставка «Художники Москвы — 50-летию Октября». Москва, 1967, с.12

Ссылки 
 Персональная страничка на moscow-painters.ru
 В. Москвинов «Женская, праздничная…», Газета «Московский художник», № 14(185), 31 марта 1967
 Художники народов СССР. Библиографический словарь. Издательство «Искусство», Москва, 1972
 Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года. 75 лет. Юбилейное издание. Москва, 2000
 В. Слатинский «Мы здесь учились», Журнал «Юный художник», № 9, Москва, 2005
 Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года. 85 лет. Юбилейное издание. Москва, 2011

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Союза художников СССР
Члены Московского Союза художников
Преподаватели МАХУ